Ryton peut désigner :

Toponyme 
 Ryton (Gloucestershire), Angleterre
 Ryton (rivière d'Angleterre)
 Ryton (rivière de Nouvelle-Zélande)
 Ryton (Shropshire), Angleterre
 Ryton (Tyne and Wear), Angleterre
 Ryton (Warwickshire), Angleterre
 Ryton (Yorkshire du Nord), Angleterre
 Ryton-on-Dunsmore, Warwickshire, Angleterre
 Usine PSA de Ryton, ancienne usine automobile

Patronyme 
 George Ryton, un ingénieur automobile britannique

Homonymie de toponyme